Vohland ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Vohland (1939–2021), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr
 Katrin Vohland (* 1968), deutsche Biologin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Petra Vohland (1953–2017), deutsche Malerin und Grafikerin